ACK peut faire référence à :
 ack, un acquittement en informatique ;
 ack, une commande en informatique se voulant alternative à grep ;
 drapeau ACK, dans TCP ;
 ack ou A, dans la Fonction d'Ackermann ;
  ;
 .
 ACK est aussi une grande Église composée de plusieurs filiales dont la majorité est en Afrique.ACK veut dire assemblée chrétienne de Kinshasa.